Friedrichshain ist der Name folgender Orte: 

in Deutschland
 Berlin-Friedrichshain, ein Ortsteil von Berlin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und von 1920 bis 2000 ein Bezirk von Berlin
 ein Ortsteil der Gemeinde Felixsee im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, siehe Friedrichshain (Felixsee)
in Polen
 Międzylesie (ehemals Friedrichshain im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gardeja
 Obórka (ehemals Friedrichshain im Landkreis Gnesen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gniezno (Landgemeinde)
 Wodnica (ehemals Friedrichshain im Landkreis Wohlau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Wołów
in Tschechien
 ein Ortsteil von Liberec, siehe Bedřichovka (Liberec)

Friedrichshain bezeichnet:
 Volkspark Friedrichshain im Berliner Stadtteil Friedrichshain